

Cinema 
Thirst – film del 2010 diretto da Jeffery Scott Lando
Thirst – film del 2009 prodotto e diretto da Park Chan-wook

Musica 
Thirst – album del 1980 dei Clock DVA
Thirst – album del 2008 della thrash metal band Tankard